Eryngium poterium är en flockblommig växtart som beskrevs av Robert Hippolyte Chodat. Eryngium poterium ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
poterium